A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi csapat párbajtőr versenyszámát augusztus 14-én rendezték. Az aranyérmet a francia csapat nyerte. A magyar csapat bronzérmes lett.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses rendszerben, 9 csapattal bonyolították le.

Ágrajz

Az 5–8. helyért

Végeredmény

Források 

Vívás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon